Azerbajdzjans fotbollslandslag kan avse

 Azerbajdzjans herrlandslag i fotboll
 Azerbajdzjans damlandslag i fotboll